Ивонн Сансон (, , ) — итальянская актриса греческого происхождения.

Биография 
Родилась 29 августа 1925 года в македонским городе Салоники в семье француза русского происхождения и турчанки. Переехала в Италию. Отличалась яркой и выразительной красотой. Снялась в 46 фильмах между 1946 и 1972 годами, главным образом, у режиссёра Рафаэля Матарацо и снискала исключительную популярность. Первые фильмы, в которых играет Сансон в основном мелодрамы, показывающие пролетарский быт и акцентированные на несчастных женских судьбах с драматическими поворотами сюжета. Эта формула получила большой коммерческий успех, и Матарацо злоупотреблял ей до 1958 года. В 1960-е годы популярность Сансон падает. Пиком карьеры стала роль тёщи главного героя в фильме «Конформист» (1970) Бернардо Бертолучи. Последняя её роль в телевизионной драме «Tentativo di Corruzione» (1982).

Умерла 23 июля 2003 года в Болонье.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

 

Актёры Греции
Актёры Италии
Персоналии:Салоники